Podlesie (niem. Friedrichsfelde) – przysiółek wsi Rosin w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa zielonogórskiego.

Przypisy 

Rosin